Castell de Sant Miquel (Castellterçol), castell del municipi de Castellterçol (Vallès Oriental)
 Castell de Sant Miquel (Gironès), conjunt d'edificis a l'oest de les Gavarres a cavall dels municipis de Girona i Celrà
 Castell de Sant Miquel o Castell de Montornès (Vallromanes), fortificació medieval del municipi de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
 Castell de Sant Miquel de la Vall, castell del municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Castell de les Torrocelles, al municipi de Llucena (Alcalatén, País Valencià)
 Castell de Sant Miquel, actual Molí de Pals (Baix Empordà)
 Castell de Sant Miquel, castell del municipi de Garachico (Canàries)